

Cinema
 Per tutta la vita – film del 1917 diretto da Gennaro Righelli 
 Per tutta la vita (Blind Spot) – film del 1947 diretto da Robert Gordon 
 Per tutta la vita (Stranger in My Bed) – film del 1987 diretto da Larry Elikann
 Per tutta la vita – film del 2021 diretto da Paolo Costella

Musica
 Per tutta la vita – canzone composta da Alberto Testa e Pino Spotti, interpretata da Wilma De Angelis e Jula de Palma al Festival di Sanremo 1959
 Per tutta la vita/Balla balla con noi – singolo di Rita Pavone del 1969
 Per tutta la vita – album di Claudio Villa del 1977
 Per tutta la vita – singolo di Noemi del 2010, estratto dall'album Sulla mia pelle (Deluxe Edition)

Televisione
 Per tutta la vita – programma televisivo trasmesso da Raiuno tra il 1997 ed il 2012
 Til Death - Per tutta la vita (Til Death) – serie televisiva trasmessa dalla Fox